Amerikai Egyesült Államok
 Starbuck (Minnesota)
 Starbuck (Washington)

 Kanada
 Starbuck (Manitoba)

Egyéb
 Starbuck, családnév
 Starbuck, amerikai rockegyüttes
 Starbuck, 2011-ben bemutatott kanadai film